Torneigs de tennis femení: 
 Guadalajara Open Akron 2022 (WTA 1000)
 Abierto Akron Zapopan 2022 (WTA 250)